Celenza Valfortore – comune italiano della provincia di Foggia 
 Macchia Valfortore – comune italiano provincia di Campobasso 
 Roseto Valfortore – comune italiano della provincia di Foggia